Арабский социалистический союз (АСС) — правящие массовые политические организации в Египте (1963—1976) и Ливии (1972—1977), а также политические партии в Ираке (1964—1968), Ливане (1980—1987) и Сирии.

 Арабский социалистический союз Египта;
 Арабский социалистический союз Ливии;
 Арабский социалистический союз Ливана;
 Арабский социалистический союз Ирака;
 Арабский социалистический союз Сирии.

См. также 
 Арабский Союз
 Суданский социалистический союз
 
 АОСС